Bezirksliga (DDR), de hoogste voetbalcompetitie van de DDR tussen '52 en '91
Fußball Bezirksliga, een onderdeel in het Duitse voetbalcompetitiesysteem